Муми Николя Брис Нгамалё (; ) — камерунский футболист, нападающий российского клуба «Динамо» (Москва) и сборной Камеруна.

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом Нгамалё стал местный «Котон Спорт», с которым он становился чемпионом Камеруна в 2013, 2014 и 2015 годах. Летом 2016 года перешёл в австрийский клуб «Райндорф Альтах». 13 августа 2016 года в матче против клуба «Санкт-Пёльтен» дебютировал в чемпионате Австрии. 1 октября того же года в матче против клуба «Вольфсберг» Нгамалё забил первый гол за «Альтах».

В 2017 году Нгамалё перешёл в швейцарский «Янг Бойз». Вместе с командой он выиграл швейцарскую Суперлигу. Для клуба это стал первый чемпионский титул за 32 года. В сентябре 2022 года перешёл в московское «Динамо» на позицию вингера.

Карьера за сборную 
24 марта 2017 года в товарищеском матче против сборной Туниса дебютировал за национальную сборную. Был вызван для участия в кубке конфедераций 2017.

Голы за сборную

Клубная статистика

Достижения

«Котон Спорт» 
 Чемпион Камеруна (3): 2013, 2014, 2015

«Янг Бойз» 
 Чемпион Швейцарии (3): 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2019/20

Примечания

Ссылки 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Райндорф Альтах»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Динамо» Москва